Серге́й Влади́мирович О́сипов (4 марта 1968, Омск) — советский и российский футболист, защитник и тренер.

Биография 

Воспитанник омского «Нефтяника» (тренер Иван Васильевич Герасимов). В 1985—1986, 1989-1991 годах играл во второй лиге за омский «Иртыша». В 1987—1988 годах проходил армейскую службу в составе новосибирского СКА.

В 1992 году играл в казанском «Рубине-ТАН» и «Уральце» Нижний Тагил. Следующие 1,5 года провёл в «Балтике» Калининград. Во второй половине 1994 года вернулся в «Иртыш», за который выступал до 1998 года. В 1999—2003 годах играл в первом дивизионе за «Локомотив» Чита.

За карьеру Осипов провёл 526 матчей, забил 21 мяч. В первой лиге — 371 матч, 14 мячей, во второй лиге — 155 матча, 5 мячей.

За «Иртыш» сыграл 285 матчей, 15 мячей.

Победитель зонального турнира первенства СССР среди команд второй лиги 1989 года, серебряный призёр 1986 года, бронзовый призёр 1985 и 1991 годов; победитель зонального первенства России среди команд второй лиги 1996 года.

Включён омскими журналистами в символическую сборную лучших футболистов «Иртыша» 1990-х годов.

В 2007 году начал тренерскую карьеру. В 2008 году ФК «Чита» под его руководством занял первое место в зоне «Восток» второго дивизиона. В 2009 году тренировал «Сахалин» Южно-Сахалинск. Затем работал на кафедре физвоспитания ОмГТУ.

Примечания

Ссылки 
 Сергей ОСИПОВ: Болельщикам краснеть не придется!
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Балтика-2»
Игроки ФК «Чита»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Чита»
Тренеры ФК «Сахалин»